5-а лека дивизия () е една от леките дивизии на Вермахта. Участва в началните етапи на кампанията в Северна Африка. На 1 август 1941 г. е реформирана и преименувана в 21-ва танкова дивизия.

История 
5-а лека дивизия е сформирана на 18 февруари 1941 г. посредством изтегляне на кадри от 3-та танкова дивизия. Нейната задача е да стане част от специалната блокираща формация, която да подкрепи италианските войски в Северна Африка. По тази причина първоначалната ѝ задача включва противотанкова и защитна функция. За основа на дивизията става 39-и противотанков батальон. Това е добре моторизирана формация разполагаща с полуверижни машини и камиони. В състава ѝ влизат три роти с по девет 37 мм оръдия PaK 37 и две 50 мм оръдия PaK 38. 5-и танков полк от 3-та танкова дивизия осигурява танковата формация на дивизията. Той включва 161 танка – 25 танка Панцер I модел В, 45 танка Панцер II, 71 танка Панцер III и 20 танка Панцер IV.

Част от дивизията става 3-ти разузнавателен батальон. Той разполага с рота леко и тежко бронирани коли, мотоциклетна рота и взводове с тежки оръжия за поддръжка. Пехотната формация е 200-ни стрелкови полк, а артилерийската поддръжка се осъществява от един батальон на 75-и артилерийски полк. Началник щаб е майор Хаусер, а разузнавателен офицер е хауптман фон Клуге.

Към гореизброените формации са добавени 606-и противовъздушен батальон (разполагащ с 20 мм оръдия), 605-и противотанков батальон, а също и 2-ри и 8-и картечни батальони.

На 18 февруари 1941 г. формированието получава официалното си наименование – 5-а лека дивизия. За командир е назначен генерал-майор Йоханес Щрайх.

На 1 август 1941 г. е реформирана и преименувана в 21-ва танкова дивизия.

Командири 
 Генерал-майор Йоханес Щрайх – (7 февруари 1941 – 16 май 1941 г.)
 Генерал-майор Йохан фон Равенщайн – (20 май 1941 – 1 август 1941 г.)

Структура 
Структура на дивизията:

Използвана литература

Източници 

Военни формирования формирани през 1941 година
Дивизии на Вермахта